Zbiorniki wodne w Polsce:
 Duży Staw – staw w woj. lubelskim, powiecie chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Duży Staw – staw w woj. lubuskim, powiecie żarskim, w gminie Brody
 Duży Staw – staw w woj. łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Duży Staw – jezioro w woj. świętokrzyskim w powiecie staszowskim, w granicach miasta Staszów
 Duży Staw Helena – staw w woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików